Medero puede hacer referencia a:

Personas 
 Benito Medero (1922-2007), hacendado y político uruguayo del Partido Nacional.
 Luis Adrián Medero (1973-), exfutbolista argentino y entrenador de fútbol.
 Rosario Medero, contadora, profesora y política uruguaya del Partido Nacional.

Geografía, territorios, lugares, construcciones 
 Capilla de Santo Medero (Isongo), pequeña capilla rural española en la localidad de Isongo, en el concejo asturiano de Cangas de Onís.